Кунья

Географические названия
 Ку́нья — средняя река на северо-западе европейской части Российской Федерации, приток реки Ловать.
 Кунья — река в Московской области России, приток Дубны.
 Кунья — река в Пермском крае, приток Косьвы.
 Кунья — посёлок городского типа в Псковской области России, административный центр Куньинского района.
 Кунья — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.
 Кунья — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу.
 Кунья — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу.
 Кунья — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Кунья-Алта — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу.
 Кунья-Байша — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу.
 Кунья-Поран — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.
 Кунья — железнодорожная станция Санкт-Петербург — Витебского региона Октябрьской железной дороги.

Фамилия 
 Диего Рибас да Кунья (род. 1985) — бразильский футболист.
 Кунья, Ана Марсела (род. 1992) — бразильская пловчиха, специалистка в плавании на открытой воде.
 Кунья, Валдемар Эстевес да (1920—2013) — король Момо на бразильском карнавале.
 Кунья, Жозе Жерсон да (1844—1900) — индийский востоковед.
 Кунья, Леонардо (1980) — бразильский дзюдоист.
 Кунья, Матеус (род. 1999) — бразильский футболист.
 Кунья, Нуну да (1487—1539) — губернатор португальской Индии.
 Кунья, Паулу (1908—1986) — португальский учёный-юрист и государственный деятель, министр иностранных дел Португалии.
 Кунья, Роберто Эмилио да (1912—1971) — бразильский футболист.
 Кунья, Тристан да (1460—1540) — португальский мореход.
 Кунья, Эуклидис да (1866—1909) — бразильский писатель.
 Кунья Валле, Ренато да (род. 1944) — бразильский футбольный вратарь.

Другое:
 Кунья — составная часть арабского имени, обозначающая «отец такого-то».